Arsamosata () foi uma cidade na província armênia de Sofena fundada pelo rei , da Dinastia orôntida, no  Foi abandonada no  Na Idade Média foi chamada de Ashmushat.

A cidade situava-se na Turquia, onde hoje está Elazığ (antiga Kharput ou Harput) ou no vilarejo abandonado conhecido como Haraba, 60 quilômetros a leste de Elazığ, ambos parte da província de Elazığ e da região da Anatólia Oriental. A maior parte do sítio arqueológico no local está sob as águas da represa de Kebam.

A cidade é frequentemente confundida com a cidade de Samósata.

Guerras bizantino-árabes
Sítios arqueológicos da Turquia
Cidades do Império Bizantino
Cidades do Reino de Sofena
Região da Anatólia Oriental
Domínios da família Mamicônio